Wonderwall (film), een film uit 1968.
Wonderwall Music, debuutalbum van George Harrison en soundtrack van de film Wonderwall.
Wonderwall (nummer), een single van de band Oasis.
Wonderwall (band), een Duitse popband.